Ostrovsky ist der Familienname folgender Personen:

 Josh Ostrovsky (* 1982), US-amerikanischer Internet-Komödiant
 Robert Ostrovsky (1947–2006), deutscher Journalist und Autor
 Simon Ostrovsky (* 1981), US-amerikanischer und israelischer Journalist
 Victor Ostrovsky (* 1949), Agent des israelischen Geheimdienstes Mossad und Buchautor
 Vivian Ostrovsky (* 1945), Experimentalfilmemacherin und Kuratorin

Siehe auch:
 Ostrowski
 Ostrowsky